Tunua bezeichnet:
 Tunua (Bucht), Bucht im Distrikt Paamiut, Grönland
 Tunua (Fjord, Maniitsoq), Fjord im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Tunua (Fjord, Nanortalik), Fjord im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Tunua (Sund, Kangaatsiaq), Sund im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Tunua (Sund, Qaqortoq), Sund im Distrikt Qaqortoq, Grönland